Модранська кераміка () — позначення виробів із обпаленої глини в місті Модра. Її історія сягає 14 століття.  Первісне створення кераміки було тісно пов’язане з виноробством та виноградарством. Використання глазурі в Іспанії та Італії в 15-17 століттях та позначення продуктів як «майоліка» також були передані Модрі. У 17 столітті в Модрі почали виникати перші гільдії, в яких оселилися хабанські гончарі. Найбільший розвиток зафіксовано у 18 столітті.

Сучасна технологія виробництва 
Модранська майоліка виготовлена з подвійно обпаленої глини, засклена та розписана мотивами у чотирьох основних декорах:
 барвистий
 зелений
 синій
 хабанський () 

Сьогодні декори розписані за зразком, який був зібраний і створений Германом Ландсфельдом на початку 20 століття.  Каолінова глина надходить із родовищ міста Модра. Температура під час другого випалу досягає 1020 ° С. Фірмову майоліку Модри виточують, формують, глазурують та фарбують виключно вручну.  Оригінальна кераміка продається лише під захищеним географічним зазначенням походження «Modra».  Після змін у 1989 році виробничий кооператив, який був створений у 1952 році під назвою «Словацька народна майоліка», був перетворений  в «Словацька народна майоліка» - акціонерне товариство, яке прагнуло зберегти традиції виробництва майоліки.

У 2018 році Модранська майоліка розвинулась і шукає шляхи просування себе. Також була внесена до  Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини Словаччини .

Історія виробництва кераміки в Модрі 
Оригінальна найдавніша продукція була в будинку технічної пам’ятки, основою якої є фортифікаційна система з бастіоном 1610 року. Її північно-західна кругла оборонна вежа під назвою «Червона» сьогодні служить «Галереєю національного художника Ігнака Бізмаєра».

Перша гончарна гільдія була заснована в Модрі в 1636 році. У період 1870 - 1880 рр. існувало гончарне об'єднання «Úžitkové hrnčiarske nádoby z Modry».

У 1883 році була заснована «Державна майстерня глечиків», якою пізніше керувало місто і заснувала «Керамічну школу» під керівництвом Йозефа Мірки.

У 1911 р. Державна майстерня з переробки посуду була перепрофільована на «Цех з обробки керамічних виробів, компанія-учасник Žák a spol.» Учасниками були також Самуель Зох та архітектор Душан Юркович.

У 1923 році ця майстерня була перереєстрована на «Slovenská keramika», а в 1952 році - на виробничий кооператив «Slovenská ľudová majolika».

Безперервне виробництво майоліки протягом століть залучало до Модри багато культурних діячів та майстрів-гончарів. Тут працювали хабанський кераміст Херман Ландсфельд та національний художник Ігнац Бізмайер.

У місті також знаходиться «Музей Людовита Штура», де зберігаються колекції історичної кераміки. Вони документують різні стилі та етапи розвитку модранської кераміки.

В 2012 р. в музеї Людовита Штура є виставка художника майоліки Міхала Петраша, мистецтво якого також розвивалося під впливом Яна Карабеллі.

Галерея зразків - барвистий дизайн

Примітки

Інші проєкти

Посилання 
 Сона Пачерова, Правда, 2009 
 https://www.gob.sk/poi/484/majolica-factory-modra 
Модра
Кераміка